Schieffer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schieffer (1886–??), deutscher Arzt und SS-Offizier
 Andrea Schieffer, deutsche Schauspielerin und Sprecherin
 Bernhard Schieffer (* 1964), deutscher Kardiologe und Klinikdirektor
 Bob Schieffer (* 1937), US-amerikanischer Journalist, Bruder des Diplomaten Tom Schieffer
 Eva Maria Schieffer (* 1971), deutsche Flötistin
 Hermann Josef Schieffer (* 1934), deutscher Mediziner
 Rudolf Schieffer (1947–2018), deutscher Historiker
 Theodor Schieffer (1910–1992), deutscher Historiker
 Tom Schieffer (* 1947), US-amerikanischer Diplomat, Bruder des Journalisten Bob Schieffer

Siehe auch:

 Schiefer (Begriffsklärung)